Gelbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Gelbach, rechter Zufluss der Lahn bei Langenau, Gemeinde Obernhof, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gelbach, lokaler Name des Gailbachs (linker Zufluss der Blies) bei Niedergailbach, Gemeinde Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland mit Oberlauf in Lothringen
 Gelbach (Kirchlerner Bach), linker Zufluss des Kirchlerner Bachs bei Stadl, Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern, der in die Große Vils mündet
 Gelbach (Stegbach), linker Oberlauf des Stegbachs bei Trierweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, der in die Sauer (Mosel) mündet
 Gelbach (Wolf), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Oberwolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

von Orten:
 Gelbach (Oberwolfach), Weiler der Gemeinde Oberwolfach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gehlbach
 Gehlenbach
 Gehlsbach
 Geilbach
 Gellenbach